Rosenauer bezeichnet Gebäude:
 Rosenauer Burg, ein Schloss in Coburg, Bayern
 Rosenauer Kirche, eine Kirche im ehemaligen Königsberg, Preußen

Rosenauer ist der Familienname von:
 Artur Rosenauer (* 1940), österreichischer Kunsthistoriker
 Joseph Rosenauer (auch Josef Rosenauer; 1735–1804), Forstingenieur und Landvermesser im Dienst der Fürsten Schwarzenberg

Siehe auch:
Rosenau